Klots ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Barrett Klots (1903–1989), US-amerikanischer Entomologe
 Elsie Broughton Klots (ca. 1902–1991), US-amerikanische Entomologin